Sean O'Sullivan (1987-), joueur de baseball.
 Sean O'Sullivan (football)
 , joueur de snooker anglais
  (1952-1989), prêtre et homme politique canadien